Étoile – film del 1988 diretto da Peter Del Monte
 Étoile – nel linguaggio del teatro di danza, in Italia, convenzionalmente sinonimo di stella, ovvero primo ballerino o prima ballerina (Étoile in Francia, Principal nel Regno Unito)
 Danseur Étoile – il più alto grado che un ballerino può raggiungere al Balletto dell'Opéra national de Paris
 Étoile – manga del 2007 scritto da Hiroshi Izawa e disegnato da Kotaro Yamada
 Étoile – nave francese

Pagine correlate 
 L'Étoile